Ravne est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
 Ravne, un village situé dans la municipalité de Kladanj, dans le canton de Tuzla et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Ravne, un village situé dans la municipalité de Kotor Varoš et dans la République serbe de Bosnie ;
 Ravne, un village situé dans la municipalité de Vareš, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 labyrinthe de Ravne, réseau préhistorique de tunnels dans la vallée de Visoko, dans la municipalité de Visoko, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Slovénie
 Ravne, un village situé dans la commune d'Ajdovščina ;
 Ravne, un village situé dans la commune de Cerklje na Gorenjskem ;
 Ravne, un village situé dans la commune de Cerknica ;
 Ravne, un village situé dans la commune de Šoštanj ;
 Ravne, un village situé dans la commune de Trebnje ;
 Ravne, un village situé dans la commune de Železniki.

Voir aussi